Слобідська сільська рада — адміністративно-територіальне формування в Україні та Білорусі.

Слобідська сільська рада — , Лепельський район

Слобідська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Слобідська сільська рада — Житомирська область, Малинський район
 Слобідська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Слобідська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Слобідська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Слобідська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Слобідська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Слобідська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Слобідська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Слобідська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Слобідська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Слобідська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Слобідська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район
 Слобідська сільська рада — Чернігівська область, Менський район
 Слобідська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

УРСР 
 Слобідська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Базарський район

Див. також 
 Слобідківська сільська рада